Sohn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 I. G. Sohn
 Jae-Cheon Sohn
 Kyounghee Sohn